L'église Saint-Chrysole de Comines peut désigner :
 L'église Saint-Chrysole à Comines en Belgique;
 L'église Saint-Chrysole à Comines en France.